Spessart (Brohltal), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Spessart (gebergte), een gebergte in Duitsland